Анжу́йская дина́стия () — наименование нескольких дворянских и королевских династий Европы.

Первый Анжуйский дом (Ингельгеринги) 
Его родоначальником был Ингельгер (ок. 840—886), сын Тертулия, виконт Анжера в 880. Его сын Фульк I Рыжий (до 886 — до 942) стал в 930 году первым графом Анжу. Его наследники:
 942—958 : Фульк II Добрый (ум. 11 ноября 958)
 958—987 : Жоффруа I Гризегонель (ум. 987)
 987—1040 : Фульк III Нерра (ум. 1040)
 1040—1060 : Жоффруа II Мартелл (ум. 1060)

Род угас в 1060 году со смертью Жоффруа II, владения которого унаследовали дети его сестры Ирменгарды и её мужа Жоффруа II Ферреоля, графа Гатине и Шате-Ландона, ставшего родоначальником второго Анжуйского дома.

Второй Анжуйский дом (Гатине-Анжу) 
Ветвь рода графов Гатине. В 1060 году Жоффруа III Бородатый (ум. после 1096). Его преемники:
 1060—1068 : Жоффруа III Бородатый (ум. после 1096)
 1068—1109 : Фульк IV Решен (1043—1109)
 Жоффруа IV Мартел (ум. 1106)
 1109—1129 : Фульк V Молодой, король Иерусалима (1095—1143)

От сыновей Фулька V род разделился на 2 линии. От старшего, Жоффруа V Плантагенета (1113—1151) пошла английская королевская династия Плантагенетов, а от Балдуина III — Иерусалимская ветвь.

Анжуйская династия в Иерусалимском королевстве 
Основателем династии стал Фульк V, граф Анжу. Овдовев, он совершил паломничество в Иерусалим, где женился на Мелисанде, дочери и наследнице Балдуина II. После смерти тестя Фульк стал королём Иерусалима (1131—1143).

Его наследники:
 1143—1162 Балдуин III — сын Фулька и Мелисанды
 1162—1176 Амори I — сын Фулька и Мелисанды
 1176—1185 Балдуин IV Прокаженный — сын Амори I

Иногда к этой династии причисляют иерусалимских правителей Готфрида Бульонского (1099—1100), Балдуина I (1100—1118), Балдуина II (1118—1131), в этом случае династия называется Арденно-Анжуйской. Все эти правители действительно находились в родстве с Фульком, но их объединение в одну династию представляется надуманным.

Анжуйская династия в Англии  

Сын Фулька V от первого брака Жоффруа (Джеффри) Красивый принял от уехавшего на Восток отца графство Анжу. Благодаря удачному браку с Матильдой, дочерью Генриха I, короля Англии, Жоффруа получил шанс унаследовать английскую корону. Сын Жоффруа и Матильды Генрих II стал первым королём Англии (1154—1189) из Анжуйской династии. В Англии эту династию называют Плантагенетами по боевой эмблеме Жоффруа — веточке дрока (лат. planta genista). К Плантагенетам принадлежат:

 Генрих II Плантагенет (1154—1189)
 Ричард I Львиное Сердце (1189—1199)- сын Генриха II
 Иоанн Безземельный (1199—1216) — сын Генриха II
 Генрих III (1216—1272) — сын Иоанна Безземельного
 Эдуард I (1272—1307) — сын Генриха III
 Эдуард II (1307—1327) — сын Эдуарда I
 Эдуард III (1327—1377) — сын Эдуарда II
 Ричард II (1377—1399) — внук Эдуарда III, сын Эдуарда Чёрного принца. После него царствовали представители боковых линий династии — Ланкастеры и Йорки.
 
В современной английской историографии некоторые исследователи трёх первых королей выделяют в отдельную династию Анжуйских королей, однако эта точка зрения не является общепринятой.

Анжуйская династия (ветвь Капетингов)  

Ветвь дома Капетингов основана Карлом I Анжуйским (1220—1285), сыном Людовика VIII. В 1250 г. Карл I Анжуйский получил в приданое Прованс, в 1266—1268 гг. завоевал Неаполь и Сицилию. В 1282 г. Сицилия свергла его власть, и Карл I Анжуйский остался королём Неаполя.

Его необычайно разросшееся потомство, разделившееся на несколько ветвей, занимало престолы королевств Неаполя, Венгрии, Польши, а также ряда государств меньшего ранга — княжества Ахейского, герцогства Дураццо.

К Анжу-Сицилийскому дому относятся:

1. короли Неаполя (из старшей линии):

 Карл I Анжуйский (1266—1285)
 Карл II (1285—1309) — сын Карла I Анжуйского
 Роберт (1309—1343) — третий сын Карла II
 Джованна I (1343—1382) — внучка Роберта

2. короли Неаполя (из линии Дураццо):

 Карл III Малый (1382—1386) — потомок Карла II
 Владислав (1386—1414) — сын Карла III
 Джованна II (1414—1435) — дочь Карла III

3. короли Венгрии:
 Карл I Роберт (1308—1342) — внук Карла II, племянник Роберта
 Лайош I (1342—1382) — сын Карла I Роберта
 Мария Венгерская (1382—1395) — дочь Лайоша I, вышла замуж и сделала правителем Венгрии (1387—1437) Сигизмунда

4. короли Польши:

 Людовик Анжуйский (1370—1382) — он же Лайош I Венгерский
 Ядвига (1382—1399) — дочь Людовика, жена польского короля Владислава Ягайло (польск. Władysław II Jagiełło, из рода Гедиминовичей, основатель его побочной ветви Ягеллонов, с 1386 г., как он стал королём Польши).

Анжуйская династия (ветвь Валуа) 

Основана Людовиком I Анжуйским (1339—1384), вторым сыном Иоанна II Доброго. Людовик I Анжуйский был усыновлен королевой Неаполя Джованной I и должен был стать её преемником в Неаполе. Но Джованна I была свергнута своим родственником Карлом Малым (Карлом III), и Неаполь перешёл к королям из линии Дураццо Анжу-Сицилийского дома, а затем к принцам Арагонского дома. Людовик и его наследники неоднократно пытались отвоевать Неаполь, но все их попытки в итоге оказывались безрезультатными. Из неаполитанского наследства им удалось закрепить за собой Прованс.

Графы Прованса и «альтернативные» короли Неаполя из Анжуйской линии Валуа:
 Людовик I Анжуйский (1382—1384);
 Людовик II Анжуйский (1384—1417) — сын Людовика I;
 Людовик III Анжуйский (1417—1434) — сын Людовика II;
 Рене Добрый (1434—1480) — сын Людовика II;
 Карл IV Анжуйский (Мэнский) (1480—1481) — внук Людовика II, племянник Людовика III и Рене Доброго.

У Карла Мэнского был брат, прижитый его отцом, графом Мэнским, вне брака. Он был узаконен и дал начало линии анжуйских бастардов, которые носили титул баронов, а потом и маркизов де Мезьер. Дочь и наследница последнего маркиза была выдана замуж за старшего сына герцога Монпансье. О ней снят фильм Б. Тавернье «Принцесса де Монпансье» (2010). Внучка этой пары, наследница Мезьера и Монпансье, была женой Гастона Орлеанского и матерью «Великой мадемуазель».

См. также 
 Список графов и герцогов Анжуйских

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 

Правители Неаполитанского королевства